

Ді-Смет — місто, штат Південна Дакота
 Ді-Смет — переписна місцевість, штат Айдахо